Der Rajon Saky (ukrainisch /; russisch /, krimtatarisch Saq rayonı) ist ein ukrainischer Rajon in der Autonomen Republik Krim. Er besitzt insgesamt eine Bevölkerung von etwa 80.000 Einwohnern und hat eine Fläche von 2.257 km². Zu ihm gehören 1 Siedlung städtischen Typs, 75 Dörfer sowie 3 Siedlungen, die in 23 Landratsgemeinden organisiert sind.

Geographie 
Der Rajon liegt im Westen der Autonomen Republik Krim, er grenzt im Nordwesten an den Rajon Tschornomorske, im Norden an den Rajon Rosdolne, im Nordosten an den Rajon Perwomajske, im Westen an den Rajon Krasnohwardijske, im Südosten und Süden an den Rajon Simferopol und im Westen an das Schwarze Meer. Er umschließt die Stadt Jewpatorija sowie die namensgebende Stadt Saky, diese ist aber selbst kein Teil des Rajons.

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Bevölkerung 

Angaben nach der Volkszählung 2001:

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Saky